A Equipe Cingalesa de Copa Davis representa Sri Lanka na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Sri Lanka Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe singalesa)

Sri Lanka